Га́ррик () — английская фамилия и имя.

 Фамилия
 Гаррик, Дэвид (1717—1779) — английский актёр, драматург, директор театра Друри-Лейн.
 Гаррик, Мэдлин (род. 1992) — австралийская баскетболистка.
 Гаррик, Эдгар Евгеньевич (1906—1957) — советский актёр.

 Имя
 Олссон, Гаррик (род. 1948) — американский пианист.

См. также 
 Джей Гаррик